Foeniculum rigidum är en flockblommig växtart som beskrevs av Felix de Silva Avellar Brotero och Ernst Gottlieb von Steudel. Foeniculum rigidum ingår i släktet fänkålsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fänkålsläktet
rigidum